Aguaraibá es el término por el que se conoce a diferentes plantas en el Río de la Plata:

 La anacardiácea Schinus molle.
 La anacardiácea ''Lithraea molleoides.